Пантир:

 Пантир — гора на Украине.
 Пантир (эсминец) — греческий эсминец.